de relatieve groei van een grootheid per tijdseenheid
een van de proteïnen die invloed hebben op de groei van een organisme